Giuseppe Pasella – politico italiano
 Nicola Pasella – politico italiano
 Umberto Pasella – sindacalista e politico italiano
 Walter Pasella – militare italiano